Mill House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Mill House (Delaware), ID-Nr. 83001380
 Mill House (Maine), ID-Nr. 79000188
 Mill House (Montana), ID-Nr. 92001764
 Mill House (New York), ID-Nr. 73001245
 Mill House (Virginia), ID-Nr. 84003527
 Mill House (Washington), ID-Nr. 86001528

Siehe auch:
 Mills House